Айос-Констандинос — греческий топоним. Может означать:
  — небольшой необитаемый остров в заливе Итея (Криссос) в Коринфском заливе.
  — малый город в общине Молос-Айос-Констандиносв Центральной Греции.
 Айос-Констандинос (Арфара) — село в общине Каламата на Пелопоннесе.
 Айос-Констандинос (Вилия) — село в сообществе Вилия в Западной Аттике.
 Айос-Констандинос (Идра) — бывшее село на Идре.
 Айос-Констандинос (Йитион) — бывшее село в сообществе Йитион на Пелопоннесе.
 Айос-Констандинос (Лавреотики) — село в общине Лавреотики в Восточной Аттике.
 Айос-Констандинос (Месини) — село в сообществе Месини на Пелопоннесе.
 Айос-Констандинос (Оропедио-Ласитион) — село в общине Оропедио-Ласитион на Крите.
  — село в общине Оропос в Восточной Аттике.
  — село в общине Спарта на Пелопоннесе.
  — село в общине Ретимни на Крите.
  — село на Самосе.
  — село в общине Эйялия на Пелопоннесе.
  — село в общине Дитики-Ахаия на Пелопоннесе.
 Айос-Констандинос (Тризиния) — село в общине Тризиния-Метана на Пелопоннесе.
  — село в общине Дельфы в Центральной Греции.
 Айос-Констандинос (Химериакос) — село в общине Айос-Николаос на Крите.
 Айос-Констандинос (Эвбея) — село в общине Каристос на Эвбее.

См. также 
 Константин I Великий